A Taça de Amsterdam de 2007 foi a vigésima sétima edição do torneio. Foi jogada nos dias 2 e 4 de Agosto no estádio Amsterdam ArenA e teve como campeão o clube inglês Arsenal.

Clubes Participantes 
Na 27ª ediçao da taça amsterdã, participaram os clubes:

  Ajax (clube anfitrião)
  Arsenal
  Atlético de Madrid
  Lazio

Obs: O clube italiano do Milan havia sido convidado a participar, este no entanto optou na última hora não participar do torneio. Em seu lugar foi convidado outra equipe italiana, a Lazio.

Jogos 
Todos os jogos foram realizados no Amsterdam ArenA. Os jogos são:

Artilharia 
1 gol
  Gabri (Ajax)
  Wesley Sneijder (Ajax)
  Bendtner (Arsenal)
  Eduardo da Silva (Arsenal)
  Van Persie (Arsenal)
  Braulio (Atlético de Madrid)
  Luis García (Atlético de Madrid)
  Reyes (Atlético de Madrid)
  Mauri (Lazio)
  Pandev (Lazio)

Torneio de Amsterdã
2007 no futebol

it:Torneo di Amsterdam#2007